Ю́рий Григо́рьевич Решетня́к (26 сентября 1929, Ленинград — 17 декабря 2021, Новосибирск) — советский российский , академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор.

Биография 
Участвовал в математическом кружке при Дворце пионеров под руководством Виктора Залгаллера.

В 1947 году после окончания средней школы поступил на математико-механический факультет Ленинградского университета. Окончил обучение в четыре года и был оставлен в аспирантуре ЛГУ. В 1954 году под руководством Александра Даниловича Александрова защитил кандидатскую диссертацию «О длине и повороте кривой и о площади поверхности» и был направлен на работу в Ленинградское отделение Математического института имени Стеклова.

В конце 1957 года переехал с семьёй в Новосибирск, где с 1 декабря 1957 года стал одним из первых сотрудников Института математики (ныне имени Соболева) созданного в том году Сибирского отделения Академии наук СССР.

В Новосибирске продолжил начатые в Ленинграде исследования. Здесь окончательно сформировался оригинальный стиль исследований на границе между математическим анализом и геометрией. В 1960 году на Объединённом учёном совете СО АН защитил докторскую диссертацию на тему «Изотермические координаты в двумерных многообразиях ограниченной кривизны» (основной результат был получен ещё в аспирантуре ЛГУ).

В Институте математики создал научное подразделение, ставшее вскоре крупным отделом анализа и геометрии.

В 1966 году по предложению академика Мальцева избран заведующим кафедрой математического анализа Новосибирского государственного университета, которую до этого возглавляли Лаврентьев и Ляпунов.

Скончался 17 декабря 2021 года в Новосибирске. Похоронен на Южном кладбище.

Награды 
В 1980 году получил звание «Заслуженный деятель науки». В 1981 году избран членом-корреспондентом АН СССР по отделению математики, а в 1987 году — действительным членом по тому же Отделению. В 2000 году получил премию имени Лобачевского, присуждаемую Российской академией наук.

Избран иностранным членом Финской академии наук в 1996 году и почётным членом Московского математического общества в 1997 году. Награждён орденом «Знак Почёта» и медалями, в 1999 году он награждён правительственной медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Педагогическая деятельность 
Преподавал в Новосибирском государственном университете с момента его основания. Разработал современный курс математического анализа; автор многочисленных учебных пособий по современным разделам анализа и по трудным главам основного курса, автор учебника «Курс математического анализа в 4-х книгах».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Института математики имени Соболева СО РАН
 Персональная страница на сайте Фотоархив СО РАН
 Биобиблиографический указатель
 Знаменитые теоремы академика Решетняка // Статья в газете «Наука в Сибири»
 Синтез и анализ // Статья в газете «Наука в Сибири»
 Ю. Г. Решетняк в проекте «Научные школы ННЦ СО РАН»
 А. Д. Александров, С. С. Кутателадзе, С. П. Новиков  Юрий Григорьевич Решетняк (к семидесятилетию со дня рождения)
 Кутателадзе С. С. Памяти Ю.Г. Решетняка

Доктора физико-математических наук
Действительные члены АН СССР
Действительные члены РАН
Лауреаты премии имени Н. И. Лобачевского
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Сотрудники Института математики СО РАН
Сотрудники ПОМИ РАН
Похороненные на Южном кладбище (Новосибирск)